Waldhausen ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Waldhausen (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Waldhausen (Altheim), Ortsteil der Gemeinde Altheim (bei Riedlingen), Landkreis Biberach
 mit Burg Waldhausen (Altheim), wüste Burg
 Waldhausen (Bräunlingen), Ortsteil der Stadt Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Waldhausen (Buchen), Ortsteil der Stadt Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis
 Ortsteil der Stadt Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen
 Waldhausen (Lorch), Ortsteil der Stadt Lorch, Ostalbkreis
 mit Burg Waldhausen (Lorch), wüste Burg
 Waldhausen (Tübingen), Bauernhofsiedlung im Stadtteil Waldhäuser Ost der Stadt Tübingen

in Bayern:
 Waldhausen (Deisenhausen), Ortsteil der Gemeinde Deisenhausen, Landkreis Günzburg
 Waldhausen (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein
 Waldhausen (Seubersdorf in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Waldhausen (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach

in Hessen:
 Waldhausen (Weilburg), Ortsteil der Stadt Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg

in Niedersachsen:
 Waldhausen (Hannover), Ortsteil der Stadt Hannover

in Nordrhein-Westfalen:
 Waldhausen (Mönchengladbach), Stadtteil von Mönchengladbach
 Waldhausen (Warstein), Ortsteil der Stadt Warstein, Kreis Soest

in Österreich:
 Waldhausen (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Waldhausen im Strudengau, Gemeinde in Oberösterreich

in der Schweiz:
 Waldhausen (Fisibach), Weiler in der Gemeinde Fisibach, Kanton Aargau
 Ruine Waldhausen, Burgruine bei Waldhausen in der Schweiz

in Frankreich:
 Waldhausen, deutscher Name der Gemeinde Waldhouse im Département Moselle

in Polen:
 Waldhausen, vor 1871 Klein Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen: Boże Małe, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldhausen, bis 1938 Vorwerkswalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen: Zalesie (Barczewo), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland:
 Waldhausen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Pereleski (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad
 Waldhausen, Gut, Oberförsterei im Kreis Insterburg, Ostpreußen: Pastuchowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad
 Waldhausen (bis 1928 Groß Bubainen), Landgemeinde im Kreis Insterburg, Ostpreußen: Bereschkowskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad
 Waldhausen, Kreis Labiau, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad
 Waldhausen, historischer Name von Brandlauken (1938–1946 Brandfelde) im Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Swobodny (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad

in der Tschechischen Republik:
 wüste Burg Waldhausen bei Mutkov, Okres Olomouc

Waldhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad von Waldhausen (um 1320/25–1369), Vorläufer der Hussiten aus dem oberösterreichischen Waldhausen
 Friedhelm Waldhausen (* 1938), Mathematiker (Algebraische Topologie)
 Johann Waldhausen (1850–1927), preußischer General der Artillerie
 Josef Waldhausen (1882–1945), Landrat im Kreis Rößel (1915–1921)

Siehe auch:
 Waldhaus